Hotze steht für:

 eine Comicfigur der Zeichner Bringmann & Kopetzki

Hotze ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hotze [Hotz] (1734–1801), Schweizer Leib- und Wundarzt
 Friedrich von Hotze (1739–1799), österreichischer General schweizerischer Herkunft
 Friedrich Hotze (1833–1900), österreichischer Feldmarschalleutnant und Militärschriftsteller
 Gerhard Hotze (* 1962), deutscher katholischer Theologe
 Henry Hotze (1833–1887), US-amerikanischer Propagandist der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg

Siehe auch:
 Hotz